Carl Billich ist der Name folgender Personen:

* Carl Billich (Oberamtmann) (1816–1877), deutscher Verwaltungsbeamter
 Carl Billich (Orgelbauer), österreichischer Orgelbauer 
 Carl Billich (Musiker) (1911–1989), österreichisch-isländischer Musiker